Aland (Droma), municipi al departament de la Droma (regió d'Alvèrnia-Roine-Alps, França)
 Illes Åland, part de Finlàndia de la qual constitueixen una regió autònoma 
 Barbara Aland (1937, Hamburg, Alemanya), teòloga i professora alemanya